Butoniga, naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Pazina, Istarska županija. 

 Butoniga (jezero), jezero u središnjoj Istri